Едгар Юліус Юнг (Edgar Julius Jung), псевдонім Tyll, (6 березня 1894 в Людвігшафен-ам-Рейн; † 30 червня) — німецький адвокат, політик і публіцист. Він вважається важливим представником консервативної революції у Республіці Веймара. Юнг взяв участь у вбивстві президента Франц Йозеф Хайнц в 1924 році. У 1934 році він був вбитий націонал-соціалістами в рамках Ночі довгих ножів.

Вибрані праці 
 In eigener Sache. «Münchener Neueste Nachrichten», 20. 3 1925.
 Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung. Berlin: 1927.
 Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein Neues Reich. Berlin: 1929/30.
 Volkserhaltung. «Deutsche Rundschau», s. 185—196, März 1930.
 Die Erschießung des Heinz-Orbis in Speyer. «Münchener Neueste Nachrichten», 23. 11. 1930.
 Aufstand der Rechten. «Deutsche Rundschau», s. 81–86, November 1931.
 Föderalismus aus Weltanschauung. München: 1931.
 Neubelebung von Weimar?. «Deutsche Rundschau», s. 153—162, Mai 1932.
 Deutschland und die konservative Revolution. W: Deutsche über Deutschland. Die Stimme des unbekannten Politikers. München: 1932, s. 369—383.
 Deutsche Unzulänglichkeiten. «Deutsche Rundschau», s. 81–86, November 1932.
 Einsatz der Nation. «Deutsche Rundschau», s. 155—160, März 1933.
 Sinndeutung der deutschen Revolution. Oldenburg: 1933.
 Die christliche Revolution. «Deutsche Rundschau», s. 142—147, September 1933..
 Die geistige Krise des jungen Deutschland. Berlin.

Примітки

Інтернет-ресурси 
 The Neo-Conservative Reich of Edgar Julius Jung  by Alexander Jacob in The Scorpion.
 Biography of Edgar Julius Jung  from the Germany History Museum's site 
 Biography of Edgar Julius Jung 
Німецькі правники